P, p — 16-я буква базового латинского алфавита, в латинском и большинстве языков называется «пэ».

Происходит от греческого пи (Π).

 В химии P — символ фосфора.
 В математике буквой P обозначают различные многочлены (полиномы) и связанные с ними понятия, прежде всего класс алгоритмов, время которых ограничено полиномом от объёма входной информации, и класс задач, решаемых такими алгоритмами; периметр многоугольника.
 В физике буквой P обозначают давление, вес, мощность и вектор электрической поляризации.
 В медицине буквой P обозначают один из витаминов.
 В экономике буквой P обозначают цену.

Некоторые производные символы и знаки 
₱ — знак филиппинского песо
℘ — каллиграфическая строчная P, обозначение эллиптических функций Вейерштрасса
℗ — символ защиты авторских прав на фонограмму
♇ — символ Плутона
ꟼ — зеркальное P использовалось в древнеримских текстах как сокращение от puella (девочка)
 Ꝑ ꝑ, Ꝓ ꝓ, Ꝕ ꝕ — различные формы P, использовавшиеся в средневековых

См. также 
 Список латинских букв

Примечания

Ссылки